Нароч — найбільше озеро Білорусі. Розташоване в Мядельському районі Мінської області;
 Нароч — річка в Білорусі, витікає з озера Нароч;
 Нароч — курортне селище Мінської області.
 Нароч — село в Вілейському районі Мінської області.